Wormatia Worms (celým názvem: Verein für Rasenspiele Wormatia 08 Worms e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Worms ve spolkové zemi Porýní-Falc. Založen byl v roce 1908 pod názvem SC Wormatia 08 Worms. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je celkem sedminásobné vítězství v německém jihozápadním poháru. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu EWR-Arena s kapacitou 7 203 diváků. Dřívější sportovní klub, který zanikl v roce 1993, měl mimo mužský fotbalový oddíl i jiné oddíly – mj. oddíl házené, pozemního hokeje, stolního tenisu, ženské gymnastiky a lehké atletiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1908 – SC Wormatia 08 Worms (Sportclub Wormatia 08 Worms)
 1913 – fúze s FC Teutonia Worms ⇒ FV Wormatia 08 Worms (Fußballverein Wormatia 08 Worms)
 1922 – fúze s VfR 08 Worms ⇒ VfR Wormatia 08 Worms (Verein für Rasenspiele Wormatia 08 Worms)
 1939 – fúze s RTSV Worms ⇒ RTSV Wormatia 08 Worms (Reichsbahn Turn- und Sportverein Wormatia 08 Worms)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem VfR Wormatia 08 Worms (Verein für Rasenspiele Wormatia 08 Worms e. V)

Získané trofeje 
 Gauliga Südwest ( 3× )
 1935/36, 1936/37, 1938/39
 Südwestpokal ( 7× )
 1975/76, 1987/88, 1991/92, 2006/07, 2008/09, 2011/12, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Südwest
 1939–1940: Gauliga Südwest/Saarpfalz
 1940–1941: Gauliga Südwest/Mainhessen
 1941–1942: Gauliga Hessen-Nassau – sk. 2
 1942–1943: Gauliga Hessen-Nassau
 1943–1944: Kreisliga Worms
 1945–1946: Fußball-Oberliga Südwest/Saar-Pfalz-Hessen
 1946–1950: Fußball-Oberliga Südwest Nord
 1950–1963: Fußball-Oberliga Südwest
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Südwest
 1974–1975: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1975–1977: 1. Amateurliga Südwest
 1977–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1982: 2. Fußball-Bundesliga
 1982–1993: Fußball-Oberliga Südwest
 1993–1998: Verbandsliga Südwest
 1998–2008: Fußball-Oberliga Südwest
 2008–2010: Fußball-Regionalliga West
 2010–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908
Wormatia